Telefónica World Series by Nissan sezona 2003 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2003.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 

2003 v športu
2003